Pagetopsis är ett släkte av fiskar. Pagetopsis ingår i familjen Channichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pagetopsis